Del Rio est une expression espagnole signifiant « de la rivière » ; elle peut faire référence à :

Personnalités

 Alberto Del Rio, catcheur mexicain travaillant à la World Wrestling Entertainment ;
 Andrés Manuel del Río (1764 — 1849), chimiste et géologue mexicain qui découvrit l'élément chimique Vanadium ;
 Dolores del Río (1905 – 1983), actrice mexicaine, vedette du cinéma muet à Hollywood ;
 Ercole Del Rio (1718-1802), compositeur d'études d'échecs ;
 Ignacio Jordán Claudio de Asso y del Rio (1742 - 1814) naturaliste, juriste et historien espagnol ;
 Laura del Río (1982-), joueuse de football internationale espagnole;
 Lilián del Río (? - 1990), meneuse de revue argentine ;
 Manuela del Rio (1909-1979), danseuse espagnole ;
 Maria Del Rio (1973- ), comédienne belge ;
 Olivia Del Rio (1969 - ), actrice pornographique d'origine brésilienne.
 Rebekah Del Rio, (1967 - ), chanteuse et compositrice américaine ;
 Vanessa Del Rio, actrice porno ;
 Yolanda del Rio, chanteuse mexicaine ;
 La famille Martinez del Rio est une famille mexicaine.

Localités

États-Unis 
 Del Rio (Texas)
 Del Rio (Californie)

Espagne 
 Almodovar del Río est une ville d’Espagne.
 Palma del Río est une ville d’Espagne.
 Torres del Rio est un village situé dans le Nord de l’Espagne.

Italie 
 Castel del Rio est une commune italienne de la province de Bologne.